Луна обладает множеством интересных деталей поверхности. Ниже перечислены объекты, имеющие название, утверждённое Международным астрономическим союзом, кроме тех, что приведены в перечнях лунных гор, долин, кратеров и морей. Русские названия даны по изданию «Номенклатурный ряд названий лунного рельефа». Для большинства этих структур эпонимом является название близлежащего кратера или горы. Под диаметром в приведенном перечне понимается максимальный размер. Широта и долгота указана в селенографической системе координат.

Деталь альбедо 
На Луне получила название только одна деталь альбедо (яркая)

Примечание: на обратной стороне Луны существуют безымянные детали с высоким альбедо в Море Мечты и Море Краевом, расположенные как антиподы ударных бассейнов Моря Дождей и Моря Восточное.

Борозда 

Бороздами принято называть трещины или узкие каналы на поверхности Луны

Борозды 
Системы трещин или узких каналов на поверхности Луны

Гряда 
Гряды — складки поверхности, часто встречаемые в лунных морях

Гряды 
Системы складок местности, часто встречаемые на поверхности лунных морей

Мыс

Равнина

Уступы 
Уступы в рельефе лунной поверхности

Цепочка кратеров 
Цепочки кратеров ( — цепь, непрерывный ряд)

Бывшие названия

Земля (Terra) 
Материковые участки между лунными морями, которым Джованни Риччиоли присвоил собственные названия, противоположные по смыслу названиям лунных морей. Так на лунных картах появились Земля Стерильности (Terra Sterilitatis), Земля Жары (Terra Caloris), Земля Живости (Terra Vitae). Однако на современных картах эти названия не используются, а термин «Земля» не признается Международным астрономическим союзом в номенклатуре лунных названий.

См. также 
 Список деталей поверхности объектов Солнечной системы
 Список кратеров на Луне
 Список морей на Луне
 Список гор на Луне
 Список долин на Луне
 Список борозд на Луне
 Планетная номенклатура

Примечания

Литература 
 Волчанская И. К., Сапожникова Е. Н. Как образовался лунный рельеф? // Природа. 1980. № 8. С. 76-83.

Ссылки 
 Номенклатура деталей рельефа Луны

 
Л